Alexander Walke (Oranienburg, 6 juni 1983) is een Duits voetballer die speelt als doelman. In juli 2010 verruilde hij Hansa Rostock voor Red Bull Salzburg.

Clubcarrière 
Walke begon op veertienjarige leeftijd aan een periode in de jeugd van Energie Cottbus. In 1999 vertrok hij naar Werder Bremen, waar hij vier jaar later in het eerste elftal kwam. Hij speelde daar niet en na zes jaar Bremen, speelde hij vanaf 2005 voor SC Freiburg. Vervolgens speelde hij tussen 2008 en 2010 bij SV Wehen Wiesbaden en Hansa Rostock. In de zomer van 2010 vertrok hij naar de regerend Oostenrijkse landskampioen, Red Bull Salzburg. Hij werd de derde Duitse doelman bij de club, na Gerhard Tremmel en Niclas Heimann. In 2011 werd Walke nog even verhuurd aan SpVgg Greuther Fürth; na zijn terugkeer speelde hij opnieuw voor Red Bull. In 2016 werd zijn verbintenis bij de Oostenrijkers verlengd tot medio 2019. In januari 2019 kwam er nog een seizoen bij deze verbintenis.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 17 mei 2022.

Erelijst

Referenties 

Duits voetballer